Saint Louis megye (Minnesota)
Saint Louis megye (Missouri)